Frang ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Frang (1862–1932), finnischer Maler
 Vilde Frang (* 1986), norwegische Geigerin